A 6-a ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în Ungaria în perioada 9 decembrie - 19 decembrie și a fost câștigat de Norvegia care a învins Danemarca cu scorul de 27-25.

Campionatul European s-a ținut în următoarele orașe:
 Debrecen (Preliminarii grupa A, runda principală grupa 2)
 Zalaegerszeg (Preliminarii grupa B)
 Békéscsaba (Preliminarii grupa C)
 Győr (Preliminarii grupa D, runda principală grupa 1)
 Budapesta (Finala)

Echipe 
S-au calificat următoarele națiuni:

Runda preliminară

Runda principală

Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
19 decembrie 2004

Golgheteri

Clasament 

2004 în handbal
2004 în Ungaria
Competiții de handbal
Handbal în Ungaria
Campionatul European de Handbal Feminin